Osíris pode se referir a:

 Osíris, divindade do antigo Egito.
 Osíris, um planeta extrassolar.
 Osíris, o Deus da Pedra, um livro do Japão.
 Osíris (Monarquia Lusitana), figura lendária portuguesa

Desambiguação